Porsche Tennis Grand Prix 2010 — 33-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2010 году турнир прошёл с 24 апреля по 2 мая. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Светлана Кузнецова
 в парном разряде —  Бетани Маттек-Сандс и  Надежда Петрова

Общая информация 
Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Каролина Возняцки (№ 2 в мире на тот момент), впрочем датская спортсменка не оставила особого следа в ходе соревнования, уступив уже на старте. В её отсутствие одиночный приз свёлся к матчу двух обладательниц специальных приглашений от организаторов: несеянная Жюстин Энен. вернувшаяся в том сезоне в протур, в решающем сете оказалась сильнее седьмой ракетки посева Саманты Стосур. Бельгийка во второй раз подряд (для себя) победила на местных кортах, а австралийка впервые добралась до титульного матча на зальном соревновании в туре ассоциации. Прошлогодняя чемпионка — Светлана Кузнецова — защищала свой титул, но уступила во втором раунде.

Парный турнир был куда более удачен для сеянных альянсов, не пустивших в полуфинальную стадию ни единого несеянного противника. Борьба между собой также завершилась победами более рейтинговых дуэтов: в итоге в финале Хисела Дулко и Флавия Пеннетта переиграли Квету Пешке и Катарину Среботник, сломив сопротивление чехо-словенского противника лишь на решающем тай-брейке. Прошлогодние чемпионки — Бетани Маттек-Сандс и Надежда Петрова — свой титул не защищали.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жюстин Энен обыграла  Саманту Стосур со счётом 6-4, 2-6, 6-1.
 Энен выигрывает 1-й титул в сезоне и 42-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стосур уступает 1-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Хисела Дулко /  Флавия Пеннетта обыграли  Квету Пешке /  Катарину Среботник со счётом 3-6, 7-6(3), [10-5].
 Дулко выигрывает 3-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пеннетта выигрывает 2-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix
 WTA Тур 2010 года
 Премьер-турниры WTA
 Mercedes Cup 2010

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Германия
Теннис
Апрель 2010 года
Май 2010 года
2010